Krivoklat bezeichnet

Křivoklát, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien
Krivoklát, Gemeinde im Okres Ilava, Slowakei